Вторая лига Чехии по футболу 1995/1996 — Третий сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Карвина», «Теплице» и «Богемианс Прага».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте jfk-fotbal 

1995/1996
Спорт в Чехии в 1995 году
Спорт в Чехии в 1996 году